2 miejscowości w Polsce: 
 Szyszczyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik 
 Szyszczyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce